HMIL ist die Abkürzung für:

 Hyundai Motor India Limited
 Hisar Metal Industries Limited

Abkürzung